Попрадске-Плесо () — высокогорное озеро в Менгушивецкой долине в Высоких Татрах в Словакии. Находится на северо-востоке страны недалеко от границы с Польшей на высоте 1494 м; площадь — 6,88 га, максимальная глубина до 17 м по данным замеров 1961—1967 г. (замеры 1927 года: площадь — 6260 м, длина — 376 м, ширина — 260 м, глубина — 16 м).

Попрадске озеро четвёртое по площади горное озеро Словакии. Высота над уровнем моря — 1494 м.

Здесь находится символическое кладбище всем погибшим в Татрах, на котором среди прочих установлены мемориальные плиты в память о Отакаре Штафле, Ежи Кукучке, Ванде Руткевич и других известных альпинистах. Кладбище находится под опекой словацкого национального парка Татры.

Примечания

Литература 
 Józef Nyka: Tatry słowackie. Przewodnik. Wyd. VI. Latchorzew: Trawers, 2008. ISBN 978-83-60078-05-1.
 Tablica informacyjna nad brzegiem jeziora
 Tatry Wysokie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2005/06. ISBN 83-87873-26-8.

Ссылки 
 Popradské pleso 

Бассейн Вислы
Озёра Словакии
Водные объекты Прешовского края